Esistono più comuni francesi con questo nome

 Roussines – Charente
 Roussines – Indre